Свя́то-Покро́вське (до 2016 — Кірове) — село Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області, Україна. Неподалік від села розташований ботанічний заказник місцевого значення «Крейдяна рослинність біля села Кірове».

Початкова назва села — Селимівка (Сулимівка). Вона проіснувала приблизно до 20-30 років 20ст. На триверстовках Шуберта згадується ще початкова назва, тоді як на німецьких картах Другої Світової село вже позначено як Kirowo.

Село Кірове було внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Село було перейменовано постановою Верховної Ради від 4 лютого 2016 року на село Свято-Покровське.

Відомі люди 
 Рєзніков Петро Дмитрович — журналіст і письменник.

Примітки 

Села Донецької області

Села, перейменовані в рамках декомунізації